

Бушковиці — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бушковичі (Бушковиці) — село в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Бушковиці — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства